

Cinema 
Gli avventurieri (Dodge City) – film del 1939 diretto da Michael Curtiz

Geografia
Dodge City – città della Contea di Cullman, Alabama
Dodge City – capoluogo della Contea di Ford, Kansas

Giochi
Dodge City – espansione di Bang!